Тремёр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22369.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 55 км северо-западнее Ренна, в 45 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река Розет ().

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 752 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 407 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 307 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 307 активных работали 284 человека (157 мужчин и 127 женщин), безработных было 23 (7 мужчин и 16 женщин). Среди 100 неактивных 43 человека были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монастырь Сен-Жорж (1346 год)
 Церковь Сен-Пьер (XII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор